FNC puede hacer referencia a:
 FN FNC, un fusil de asalto de origen belga.
 Siglas de Fox News Channel, un canal de noticias estadounidense.
 El código IATA del Aeropuerto de Madeira.
 La Forma normal conjuntiva de la lógica booleana.
 Fábrica Nacional de Cerveza, principal compañía cervecera del Uruguay.